Die Divizia A 1972/73 war die 35. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 20. August 1972 und endete am 24. Juni 1973. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Dinamo Bukarest. Das Team sicherte sich den Titel durch ein 4:0 im Nachholspiel gegen CFR Cluj, während die bis dahin führende Mannschaft von Universitatea Craiova zeitgleich ihr letztes Spiel bei UT Arad mit 0:1 verlor und somit den ersten Meistertitel verspielte.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Während es zwei Aufsteiger gab, stieg keine Mannschaft in die Divizia B ab, da die Liga für die folgende Spielzeit auf 18 Mannschaften aufgestockt wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1973/74
 2. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1973/74
 3. – FC Argeș Pitești – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1973/74
 Chimia Râmnicu Vâlcea – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1973/74

Absteiger in die Divizia B 
Es gab keine Absteiger.

Aufsteiger in die Divizia A 
Politehnica Iași, Politehnica Timișoara

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1972/73 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1972/73 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1972/73
Liga-1-Saison